Трощенков (Трощенкова) — фамилия:

 Трощенков, Пётр Петрович (род. 1961) — советский и российский музыкант.

 Трощенкова, Елизавета Владимировна (род. 1992) — российская спортсменка-конник.

См. также 
 Трощенко
 Тощенко